Брожова () — чешская фамилия. Известные носители:

 Брожова, Мария (1901—1987) — чешская и чехословацкая актриса.
 Брожова-Поледнова, Людмила (1921—2015) — чешский общественный деятель, юрист.